kancona (književnost), najrašireniji, a vjerojatno i najstariji talijanski lirski oblik
kancona (glazba), usporedi frottola, villanella, villotta, fuga, concerto grosso, šansona